Die Saison 2017/18 der Volleyball Champions League begann am 18. Oktober 2017 und endet mit dem Finale am 13. Mai 2018.

Modus 
In der ersten Runde traten acht Mannschaften in Hin- und Rückspielen gegeneinander an. Die Sieger trafen in der zweiten Runde auf zwölf gesetzte Mannschaften und es gab wieder Hin- und Rückspiele. Die Verlierer der ersten beiden Runden spielten im CEV-Pokal weiter. Die acht Sieger der zweiten Runde qualifizierten sich neben zwölf gesetzten Teams für die Gruppenphase. In der Gruppenphase gab es fünf Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Jedes Team trat zuhause und auswärts gegen jeden der drei Kontrahenten an. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg gab es drei, für einen 3:2-Sieg zwei und für eine 2:3-Niederlage einen Punkt. Die Gruppensieger und die besten Gruppenzweiten qualifizierten sich für die Playoffs. Dort ermittelten sie in zwei Runden jeweils mit Heim- und Auswärtsspiel drei Teilnehmer für das Final Four. Der Gastgeber des Final Four ist als vierter Teilnehmer nach der Gruppenphase direkt qualifiziert.

Spielplan

Erste und zweite Runde

Gruppenphase

Playoffs 
Die Hinspiele der Playoff 12 fanden zwischen 13. und 14. März 2018 und die Rückspiele zwischen 20. und 22. März 2018 statt.
Die Hinspiele der Playoff 6 fanden zwischen 3. und 5. April 2018 und die Rückspiele zwischen 10. und 12. April 2018 statt.

Final Four 
Beim Final Four am 12. und 13. Mai in Kasan spielte VK Zenit-Kasan, das nach dem Abschluss der Gruppenspiele als Gastgeber von der CEV bestimmt wurde, gegen die drei in den Play-offs qualifizierten Mannschaften. Im Finale gewann Kasan gegen Cucine Lube Civitanova und holte damit seinen sechsten Titel.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2017/18 (Manner)
Volleyballsaison 2017/18
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften